Річард Лахман (англ. Richard Lachmann; 17 травня 1956 року, Нью-Йорк) — американський соціолог, спеціаліст у галузі історичної соціології, професор.
 Дарріл Лахман (нід. Darryl Lachmann, нар. 11 листопада 1989, Амстердам) — нідерландський футболіст.
 Роберт Лахман — німецький музикознавець.